HD 13808 — звезда, которая находится в созвездии Эридан на расстоянии около 93,2 световых лет от нас. Вокруг звезды обращаются, как минимум, две планеты.

Характеристики 
HD 13808 представляет собой оранжевый карлик 8,38 видимой звёздной величины; впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге Генри Дрейпера, изданном в начале XX века. Он значительно тусклее, меньше и менее массивнее, чем наше Солнце. Температура поверхности звезды составляет около 5723 кельвинов.

Планетная система 
В 2011 году калифорнийской группой астрономов, работающих со спектрографом HARPS, было объявлено об открытии двух планет в системе: HD 13808 b и HD 13808 c. HD 13808 b по массе превосходит Землю в 10 с лишним раз. Она обращается очень близко к родительской звезде — на расстоянии 0,1 а.е., совершая полный оборот за 14 с лишним суток.

Орбита HD 13808 c лежит немного дальше — на расстоянии 0,24 а.е. от звезды. Год на ней длится около 53 суток. Её масса почти такая же, как и у планеты b. Открытие обеих планет было совершено методом доплеровской спектроскопии. Общее время наблюдений составило 2770 суток. Ниже представлена сводная таблица их характеристик.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Эридана

Ссылки 
 HD 13808 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 13808 на сайте Планетные системы

13808
Планетные системы